Никола́й Гуса́ров:
 Гусаров, Николай Алексеевич  (1905—1971) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Гусаров, Николай Иванович (1905—1985) — советский партийный деятель.
 Гусаров, Николай Михайлович (1917—1979) — Герой Советского Союза.
 Гусаров, Николай Николаевич (1940—2022) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.